075  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tartu, in Estonia
 075  – prefisso telefonico del distretto di Perugia